Баскетбол на Панамериканских играх 2015 года в Торонто прошёл с 16 по 25 июля в Райерсон Атлетик Сентр. Медали разыгрывались в двух дисциплинах у мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 191 спортсмен из 9 стран.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Место проведения

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года 

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Международные соревнования по баскетболу в Канаде